HRQ steht als Abkürzung für:
 Hochradioaktive Strahlenquelle laut deutscher Strahlenschutzverordnung
 Human Rights Quarterly, eine seit 1979 vierteljährlich erscheinende wissenschaftliche Fachzeitschrift

Abkürzung